Lista över personer som varit guvernör i delstaten Nebraska:

Se även
Nebraska
Demokratiska partiet
Republikanska partiet
Populistpartiet

 
Nebraska